Hubený je české příjmení.

Známí nositelé tohoto příjmení:

 Ivan Hubený (* 1948) – český astronom
 Pavel Hubený (* 1963) – český pracovník ochrany přírody,

Česká příjmení